Kitagawa peut faire référence à :

Toponyme 
 Kitagawa village du district d'Aki, dans la préfecture de Kōchi au Japon.

Patronyme 
 Fuyuhiko Kitagawa (1900-1990), critique cinématographique et poète japonais ;
 Johnny Kitagawa (1931-2019), producteur américain ;
 Joseph Kitagawa (1915–1992), professeur émérite nippo-américain ;
 Katsutoshi Kitagawa (19?-), chanteur japonais ;
 Keiko Kitagawa (1986-), actrice japonaise ;
 Koya Kitagawa (1996-), footballeur japonais ;
 Miyuki Kitagawa (1967-), mangaka japonaise ;
 Rio Kitagawa (2004-), chanteuse japonaise ;
 Takamasa Kitagawa (1996-), athlète japonais, spécialiste du 400 m ;
 Tomokatsu Kitagawa (1951-2018), homme politique japonais.

Autre 
 (9217) Kitagawa, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme